Dongshan puede referirse a:

 Dongshan, un municipio rural del condado de Yilan, Taiwán.
 Dongshan, un municipio rural del condado de Tainan, Taiwán.
 Dongshan,  localidad en la provincia de Fujian, China